Bockholt steht für:

Orte:
 Bockholt (Ahlerstedt), Ortsteil der Gemeinde Ahlerstedt im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Bockholt (Dahmen), Ortsteil der Gemeinde Dahmen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Bockholt (Greven), Ortsteil der Stadt Greven im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen
 Bockholt (Haren), Ortsteil der Stadt Haren (Ems) im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Bockholt (Recklinghausen), Weiler im Stadtteil Speckhorn/Bockholt der Kreisstadt Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen
 Bockholt (Soltendieck), Ortsteil der Gemeinde Soltendieck im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 Bockholt (Süsel), Ortsteil der Gemeinde Süsel im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Bauerschaft Bockholt, Bauerschaft des Ortsteils Elte (Rheine) der Stadt Rheine im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen, bekannt für die Bockholter Emsfähre

Personen:
 Fred-Werner Bockholt (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Heinrich III. Bockholt (1463–1535), deutscher Geistlicher, Bischof von Lübeck

 Ludwig Bockholt (1885–1918), deutscher Luftschiffkommandeur